Stowarzyszenie Lepszy Rembertów – lokalne stowarzyszenie którego podstawowym celem jest podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez wspieranie rozwoju Rembertowa (www.lepszyrembertow.pl)
 Lustrzanka jednoobiektywowa (Single Lens Reflex Camera)
 Mercedes-Benz SLR McLaren – samochód sportowy produkowany przez Daimler AG i McLaren Cars
 Shimano Linear Response (SLR) – system Shimano obejmujący klamki i szczęki hamulcowe
 Satellite Laser Ranging (SLR) – Laserowe Pomiary Odległości
 Parser SLR – w informatyce parser, gramatyka i język SLR
 Stacja linii radioliniowych – obiekt nadawczy wykorzystywany przez radiolinie